Adolf Hofmeister (1883-1956), historien allemand
Corbinian Hofmeister (1891-1966), moine bénédictin allemand 
Franz-Peter Hofmeister (né en 1951), athlète allemand
Ramona Theresia Hofmeister (née en 1996), snowboardeuse allemande